Scaruffi ist der Familienname folgender Personen:

 Nadja Scaruffi (* 1974), Schweizer Skilangläuferin
 Piero Scaruffi (* 1955), italienischer Musikjournalist